Niemcy:
 Mücheln – dzielnica Wettin-Löbejün
 Mücheln (Geiseltal) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Saale